Oijen of Oyen of Ooijen kan verwijzen naar:

Nederland
 Oijen (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Oss in de Nederlandse provincie Noord-Brabant,
 Kasteel van Oijen, voormalige burcht in Oijen (NB),
 Oijen en Teeffelen, voormalige gemeente in Noord-Brabant,
 Wapen van Oijen en Teeffelen, wapen van de voormalige gemeente Oijen en Teeffelen,
 Bierbrouwerij Oijen, brouwerij tussen Oijen en Macharen.
 Oyen (Peel en Maas), een buurtschap in de gemeente Peel en Maas in de Nederlands provincie Limburg,
 Huis Oijen, kasteelboerderij in Oyen (Peel en Maas).
 Ooijen, een buurtschap bij Broekhuizenvorst in de gemeente Horst aan de Maas in de Nederlands provincie Limburg,
 Kasteel Ooijen, 'kasteel' in Ooijen (Horst aan de Maas).

Elders
Oyen (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta.

Personen
Van Oyen (doorverwijspagina)
Hendrik Willem van Oijen, majoor en officier in de Militaire Willems-Orde
Merijn van Oijen, roeier
Schimmelpenninck van der Oye, oud adellijk geslacht